В одиночному жіночому розряді тенісного турніру British Hard Court Championships 1972, який проходив в рамках серії міжнародних жіночих гран-прі 1972, Івонн Гулагонг здобула титул, у фіналі перемігши Гельгу Мастгофф 6-0, 6-4.

Сіяні гравчині 

 Івонн Гулагонг (Переможниця)
 Вірджинія Вейд (чвертьфінал)
 Гельга Мастгофф (фінал)
 Леслі Гант (2-ге коло)

 Жель Шанфро (2-ге коло)
 Гелен Гурлей (чвертьфінал)
 Гельга Мастгофф (чвертьфінал)
 Вінні Шоу (2-ге коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

British Hard Court Championships